Vento — fenômeno meteorológico
Ventania (Paraná) — município brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos